La Porta delle polveri, o Torre delle polveri è situata nella Città Vecchia di Praga, precisamente nella zona nord-orientale. Fu costruita nell'XI secolo e, a quell'epoca, era una delle tredici porte che circondavano il centro della città di Praga.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Città Vecchia di Praga
Architetture gotiche di Praga
Porte cittadine